

События 

 Консулы Луций Публилий Цельс и Гай Клодий Криспин.
 Воздвигнута Колонна Траяна в городе Риме. Траян отправился на Восток.

Родились 
 Гней Клавдий Север Арабиан — римский политический деятель.

Скончались 
 
 Александр, Эвентий и Феодул — святые христианской церкви, мученики.
 Ашхадар — Царь Великой Армении (110—113).
 Плиний Младший — древнеримский политический деятель, писатель и адвокат, консул-суффект Римской империи 100 года.

См. также